Иодковский — фамилия польского происхождения (). Известные носители:

 Иодковский, Эдмунд Феликсович (1932—1994) — российский поэт, журналист, публицист, главный редактор газеты «Литературные новости».
 Иодковский, Юзеф (1890—1950) — польский археолог, нумизмат, архитектор.